Радивоновский сельский совет () — входит в состав
Акимовского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Радивоновка
.

История 
 1802 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Радивоновка 
 с. Богатырь 
 с. Мирное 
 с. Перемога 
 с. Тимофеевка

Примечания